Niemcy:
 Reinheim – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Reinheim – dzielnica gminy Gersheim w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarpfalz